Malchus (forme latine, en grec Malchos) est un nom propre qui dérive du mot signifiant « roi » dans les langues sémitiques (hébreu melech, etc.). Le vrai nom du philosophe Porphyre de Tyr était Malchos. Sinon, ce nom désigne :
 Malchus de Carthage ( av. J.-C.), général carthaginois.
 Malchus (serviteur de Caïphe) dont l’apôtre Pierre aurait coupé l'oreille au Jardin des Oliviers.
 Malchus de Maronie, dit le moine captif (), saint syrien dont la vie a été racontée par saint Jérôme.
 Malchus de Philadelphie, historien grec du .
 Malchus de Lismore (), évêque-abbé de Lismore ; saint de l'Église catholique romaine célébré le 10 août. 
 Malchus de Césarée  († 260), avec Prisque et Alexandre, martyrs de Césarée de Palestine ; célébrés le 28 mars

Références 

Nom théophore